Список победителей макуути содержит борцов, выигрывавших басё в высшем дивизионе сумо. Текущая система турнира для выявления лучшего сумоиста зародилась в июне 1909 года, в течение следующих 50 лет организация эволюционировала в современную: 6 басё в нечётные месяцы года, каждый спортсмен проводит по 15 поединков. Победу в турнире одерживает сумоист с лучшим балансом побед и поражений; в случае равенства результатов лидеры проводят дополнительную очную схватку.

С 1958 года (6 басё)

1909—1957 

Жирным выделены сумотори, выигравшие все свои схватки на турнире.

Рекордсмены по победам 

Жирным выделены действующие сэкитори.

Из действующих борцов в макуути побеждали Тэрунофудзи (7 побед), Митакэуми и Такакэйсё (3 победы), Тамаваси (2 победы), Тотиносин, Асанояма, Токусёрю, Сёдай, Дайэйсё, Вакатакакагэ, Итинодзё и Аби (по 1 победе).

Рекордные серии 
Выиграть все турниры в течение одного календарного года смогли восемь борцов: Такамияма (1909), Татияма (1911, 1912), Тотигияма (1918, 1919, 1924), Онисики (1920), Таманисики (1935), Футабаяма (1937, 1938, 1942, 1943), Хагурояма (1946, 1947), Асасёрю (2005).
Однако большинство (14 из 15) серий было одержано когда в год проводилось по два или по одному (в 1909 и в 1946) турниру. Наиболее выдающимся можно считать достижение 68-го ёкодзуны Асасёрю, выигравшего в 2005 году шесть из шести турниров и одержавшего 84 победы в 90 схватках.
  
Выиграть все поединки в течение одного календарного года удавалось единственному борцу — 35-му ёкодзуне Футабаяме. Подобное достижение ему удавалось трижды: в 1937, 1938 и 1943 годах.

Больше всего турниров подряд выиграли: по 7 турниров подряд выигрывали Асасёрю и Хакухо (при этом у Хакухо между 6 и 7 победой был отменненый мартовский турнир 2011 года), 6 турниров подряд выигрывал Тайхо (причем на его счету 2 серии по 6 выигранных турниров), по 5 турниров подряд выигрывали Татияма, Тотигияма, Футабаяма, Китаноуми и Тиёнофудзи.

Больше всего поединков подряд выиграли: Футабаяма (69) и Хакухо (63)

См. также 
 Список ёкодзун

Примечания

Ссылки 
 Победители на japan-sumo.ru

Сумо
Списки борцов сумо